Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji J&T Banka Prague Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-český pár Belinda Bencicová a Kateřina Siniaková, jehož členky nestartovaly společně. Bencicová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Siniakové se stala krajanka Barbora Krejčíková, s níž vyhrála tři juniorské grandslamy. V úvodním kole však Češky skončily na raketách Gasparjanové s Hlaváčkovou.

Rozlosování proběhlo v nedělní poledne 24. dubna 2016 za pomoci Bělorusky Olgy Govorcovové. Stabilní spoluhráčky Hlaváčková s Hradeckou nenastoupily do turnaje společně pro plánovanou absenci Hradecké, která již v pátek 29. dubna zahájila kvalifikaci na Mutua Madrid Open.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený rusko-český pár Margarita Gasparjanová a Andrea Hlaváčková, který ve finále zdolal argentinsko-polskou dvojici María Irigoyenová a Paula Kaniová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a vybojovaly první společný titul. Gasparjanová, která vyhrála třetí deblovou trofej na okruhu WTA Tour, se stala šestou spoluhráčkou Hlaváčkové, s níž Češka triumfovala ve čtyřhře. Plzeňská rodačka tak přidala čtrnácté turnajové vítězství z debla a první od října 2014, kdy ovládla China Open 2014.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  '''Margarita Gasparjanová /  Andrea Hlaváčková (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Darija Juraková (čtvrtfinále)
  Liang Čchen /  Alicja Rosolská ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
Sport v Česku v roce 2016
WTA Tour 2016